EY steht als Abkürzung für:
 Ernst & Young, eine der vier großen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften weltweit
 Etihad Airways, IATA-Code der Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate
 European Youngster Cup
 E.Y. Electronic Systems, international tätige türkische Elektronikmarke
 EY, griechisches Kfz-Kennzeichen für Lefkada (Regionalbezirk)
 EY, Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Tadschikistan, siehe Luftfahrzeugkennzeichen #Liste der Staatszugehörigkeitszeichen
 EY, Litauen nach dem ICAO-Code, siehe ICAO-Flugplatzcode #Aufbau des ICAO-Codes: Erster Teil
 Ernst & Young BKK, kurz EY BKK, die Betriebskrankenkasse der deutschen Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Chelmsford
 Norwegen: Kirkenes in der Provinz Troms og Finnmark

Ey steht für:
 Ey, Flur- und Ortsname im alemannischen (Schweizer) Sprachraum, umgelautete und hierauf entrundete Nebenform zu Au/Aue = Gelände am Wasser
 Ey Iran, Hymne zu Ehren des Iran (Persien)

Personen:
 Adolf Ey (1844–1934), deutscher Philologe
 August Ey (1810–1870), deutscher Volkskundler, Märchen- und Sagensammler
 Eduard Ey-Steineck (1849–1931), preußischer Offizier
 Henri Ey (1900–1977), französischer Psychiater
 Johanna Ey (1864–1947), während der Zwanziger Jahre eine bedeutende Galeristin und Förderin moderner Malerei
 Jürgen Ey (* 1946), deutscher Fußballspieler

 Luise Ey (1854–1936), deutsche Philologin, Übersetzerin und Romanistin 

 Ey (Oberharzer Familie), Familie Ey aus Clausthal

Siehe auch:
 Ei (Begriffsklärung)
 Ay (Begriffsklärung)
 Ai

Abkürzung